Whigville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whigville (Connecticut)
 Whigville (Delaware)
 Whigville (Ohio)